«Сервейер» — программа НАСА, в рамках которой была осуществлена мягкая посадка космического аппарата США на Луну.
 «Сервейер-1»
 «Сервейер-2»
 «Сервейер-3»
 «Сервейер-4»
 «Сервейер-5»
 «Сервейер-6»
 «Сервейер-7»
 Сервейер — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.